Clipping – processo che determina quali parti di un disegno o di un modello poligonale appartengono al volume di visualizzazione
 Clipping –  distorsione di forma d'onda 
 Clipping – gruppo musicale statunitense
 Clipping – fallo dovuto ad un blocco non consentito nel football americano